Bathypsammia falloscoialis är en korallart som beskrevs av Squires 1959. Bathypsammia falloscoialis ingår i släktet Bathypsammia och familjen Dendrophylliidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stenkoraller
falloscoialis